Guêpière steht für:

 Guêpière (Kleidung), korsettähnlicher Miedergürtel
 Philippe de La Guêpière (1715–1773), französischer Architekt